Ки́верцы () — город в  Волынской области Украины. Входит в Луцкий район. До 2020 года был административным центром упразднённого Киверцовского района.

Географическое положение 
Расстояние до облцентра: физическое — 13 км, по ж/д = 13 км, по автодорогам = 14 км.

До Киева: физическое — 369 км, по ж/д — 456, по автодорогам — 417 км.

История 
Киверцы появились в 1870—1873 гг., во время строительства железной дороги между городами Житомир и Ковель.

В 1890 году военное министерство Российской империи проложило через Киверцы железную дорогу, а позже — ветку на Луцк, Львов. Городок стал важным железнодорожным узлом.

В ноябре 1917 года здесь была провозглашена Советская власть, но уже в марте 1918 года Киверцы были оккупированы австро-немецкими войсками. После окончания советско-польской войны и подписания в 1921 году Рижского мира Киверцы остались в составе Польши.

1 мая 1934 года в Киверцах прошла организованная КПЗУ крупная демонстрация, участники которой разоружили попытавшихся разогнать демонстрацию польских полицейских, но затем в поселение прибыли дополнительные силы полиции и выступления жителей были подавлены.

В ходе Великой Отечественной войны с 2 июля 1941 до 1 февраля 1944 года посёлок был оккупирован немецкими войсками, в период оккупации в окрестностях райцентра действовали советские партизаны. Во время резни на Волыни, которую осуществляли украинские националисты, в Киверцы под защиту немецкой администрации прибывали польские беженцы из уничтоженных УПА окрестных деревень. 13 июня 1943 года отец Казимеж Батовский похоронил 150 поляков, убитых УПА, в соседних колониях в общей могиле на кладбище. В конце июля 1943 года венгерская служба безопасности и голландские коллаборационисты из железнодорожных войск вместе с немецким подкреплением из Луцка отразили нападение УПА на Киверцы. 30 националистов и сопровождающий их украинский православный священнослужитель были взяты в плен и расстреляны.

7 января 1945 года здесь началось издание районной газеты.

25 июня 1951 года посёлок Киверцы получил статус города. В 1952 году здесь действовали смоло-скипидарный завод, лесопильный завод, мебельная фабрика, торфоразработки, две средние школы, три библиотеки, Дом культуры, три кинотеатра и два клуба.

В 1970 году численность населения составляла 14 тыс. человек, здесь действовали деревообрабатывающий комбинат, механический завод, ремонтно-механический завод «Лесмаш», завод железобетонных изделий, лесхоз, предприятия железнодорожного транспорта и медицинское училище.

В 1980 году здесь действовали деревообрабатывающий комбинат, механический завод, ремонтно-механический завод «Лесмаш», завод продтоваров, лесхоззаг, предприятия по обслуживанию железнодорожного транспорта, райсельхозтехника, комбинат бытового обслуживания, медицинское училище, четыре общеобразовательные школы, музыкальная школа, больница, два Дома культуры, 7 библиотек, кинотеатр и три клуба.

В январе 1989 года численность населения составляла , в это время крупнейшими предприятиями являлись механический завод, ремонтно-механический завод и деревообрабатывающий комбинат.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе деревообрабатывающего комбината, АТП-10765 и райсельхозтехники.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 14 611 человек.

Транспорт 
Узловая железнодорожная станция Киверцы Львовской железной дороги.

Дорога  к Луцку.

Сообщение с областным центром налажено маршрутными автобусами № 103 и № 107.

Местное самоуправление 
Органом местного самоуправления является Киверцовский городской совет. Адрес: 45200, г. Киверцы, ул. Шевченко, 14.

Дополнительная информация 
День города — второе воскресенье сентября.

Герб города — в зелёном поле золотой столб, состоящий из двух рядов брусков, выложенных в виде паркета. Глава серебряная, елововидная, обремененная прыгающей червлёной косулей. Принят 9 сентября 1999 года. Автор герба — А. Б. Гречило.

Примечания

Интернет-ресурсы 
 Учётная карточка на сайте Верховной рады 
 Официальный сайт города  
 Неформатный сайт г. Киверцы  
 Официальный сайт Киверцовской районной госадминистрации  

Города Волынской области
Населённые пункты Киверцовского района
Киверцы